Il singolare  del Copa Petrobras Santiago 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank ha battuto in finale Nicolás Massú 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Juan Ignacio Chela (semifinali)
  Paul Capdeville (primo turno)
  Santiago Ventura (primo turno)
  Nicolás Massú (finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Sebastián Decoud (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Santiago 2009